Rygiel ist der Familienname folgender Personen:

 Jim Rygiel (* 1955), Spezialeffektkünstler
 Marcin Rygiel (* 1983), polnischer Musiker